

Geografia
 Francia
 Tain-l'Hermitage – comune della regione Rodano-Alpi
 Germania
 Tain – località della Bassa Sassonia
 Ghana
 Tain – distretto
 Tain – fiume
 India
 Tain – località della regione di Shekhawati
 Regno Unito
 Tain – burgh della Scozia
 Spagna
 Tain – località del comune di Ourense, in Galizia